Man (geslacht), algemeen gebruikt als aanspreekvorm voor een man
 Landheer, de bezitter van een landgoed
 Koning (kaartspel), de heer in het kaartspel
 Oswald Heer, een Zwitsers botanicus, paleontoloog en entomoloog

Geschiedenis
 Heer (feodalisme), de heerser van een heerlijkheid
 Heer (middeleeuwse titel), een middeleeuwse titel die gold voor een edelman die tot ridder was geslagen
 Ridder (ruiter), een benaming in de middeleeuwen
 Heer (Wehrmacht), de Duitse landmacht tussen 1935 en 1945
 Heer (Bundeswehr), de huidige Duitse landmacht

Religie
 Heer (priester), een benaming van een priester
 Jezus (traditioneel-christelijk), wordt aangesproken met "Here" of "Heere"
 HERE of HEERE, gebruikt in de Nederlandse vertaling van het Oude Testament als benaming voor God

Plaatsnamen
 Heer (Namen), de kern van de gemeente Hastière
 Heer (Maastricht), een voormalige gemeente, nu gemeente Maastricht

Zie ook
 Herenweg (doorverwijspagina)
 Herestraat (doorverwijspagina)